Sigumpar (Sigumpar), een plaats in Indonesië
Sigumpar (Lintong Nihuta), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing